Виктор Кулаков:
 Кулаков, Виктор Анатольевич (род. 1995) — российский гонщик (спидвей).
 Кулаков, Виктор Евгеньевич (1944—2019) — российский архитектор-реставратор.
 
 Кулаков, Виктор Леонтьевич (род. 1922) — советский мотоспортсмен.
 Кулаков, Виктор Михайлович (1947—2011) — советский композитор и автор-исполнитель.